Piedade (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Piedade (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Piedade (Lajes do Pico), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Lajes do Pico